Wipf est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Hans Wipf (1898-?), lanceur de javelot olympien suisse
  (1834-1910), homme politique américain du Wisconsin
  (née en 1958), marathonienne américaine
 Norm Wipf (né en 1939), homme politique canadien de la Saskatchewan
 Peter Wipf, professeur de chimie américain

Autre 
Le Fusilier Wipf, film suisse sorti en 1938

Homonymie de patronyme